Parma é uma importante cidade italiana, capital da província de Parma, mas também pode se referir a:

 Parma F.C. - clube de futebol da cidade de Parma;
 Rio Parma - afluente do Rio Pó, na Itália.

Parma também pode se referir a alguns locais dos Estados Unidos da América:

 Parma, Idaho - cidade do Condado de Canyon;
 Parma, Michigan - vila do Condado de Jackson;
 Parma Township, Michigan - distrito do Condado de Jackson;
 Parma, Missouri - cidade do Condado de Nova Madrid;
 Parma, Nova Iorque - cidade do Condado de Monroe;
 Parma, Ohio - cidade do Condado de Cuyahoga;
 Parma Heights, Ohio - cidade do Condado de Cuyahoga.

Parma pode ainda referir-se a:

 Jiři Parma - Atleta de Descida livre;
 Parma, Tibete - Vila da região do Tibete;
 Parma - escudo romano;
 Parma - gênero de peixes;
 Parma - Letra do alfabeto Tengwar;
 Parma Wallabee (Macropus parma) - espécie de marsupial;
 Presunto de Parma - Iguaria produzida à base de carne suína.

Desambiguação